Melissa Thomas peut faire référence à :
 , une actrice australienne
 Melissa Thomas, une triathlète

Références